Família real — família de um monarca reinante

Geografia do Brasil
 Realeza (Paraná) — município
 Realeza (Manhuaçu) — distrito de Minas Gerais
 Realeza (escola de samba) — de Porto Alegre

Desambiguações de topônimos